Chrząstów bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Chrząstów (Koniecpol), Stadtteil von Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien; bis 1959 ein eigenständiges Dorf
 Chrząstów (Mielec), Dorf der Gmina Mielec der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Chrząstów (Wilków) (dt. Alt Friedrichsberg), Ortsteil in der Gmina Wilków in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Chrząstów Wielki